Brisbin ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brisbin (Montana)
 Brisbin (Pennsylvania)

Brisbin ist der Familienname von:

 John Brisbin (1818–1880), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Brisbane (Begriffsklärung)